Bundespräsident steht für:

 Bundespräsident (Deutschland), das Staatsoberhaupt der Bundesrepublik Deutschland
 Bundespräsident (Österreich), das Staatsoberhaupt der Republik Österreich
 Bundespräsident (Schweiz), den Vorsitzenden des Schweizer Bundesrates

Siehe auch:
 Bundespräsidium (Funktion)
 Bundeskanzler (Begriffsklärung)